Лучка () — село,
Сенчанский сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322686602. Население по переписи 2001 года составляло 284 человека.

Географическое положение 
Село Лучка находится на правом берегу реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Сенча,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Хитцы (Лубенский район),
на противоположном берегу — село Рудка.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 1623 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Галерея

Примечания